Fering, de inheemse naam voor het Noord-Friese dialect van Föhr, Feer in het Noord-Fries
Feering (Essex), een plaats en civil parish in het Engelse graafschap Essex